

Događaji
 Asirijski kralj Ašurnirari V. umire nakon zavjere protiv njega a na prijestolju ga nasljeđuje Tiglatpileser III.

Rođenja

Smrti